Crossroads může být:
 Operace Crossroads, testy jaderných zbraní

Film 
 Crossroads (film, 1942) – americký film režiséra Jacka Conwaye z roku 1942
 Křižovatky (film, 1986) (v originále Crossroads) – americký film režiséra Waltera Hilla z roku 1986
 Crossroads (film, 2002) – americký film režisérky Tamry Davis z roku 2002
 Novic (film) (v originále též Crossroads) – americký film režiséra Murrayho Robinsona z roku 2006

Hudba

Alba 
 Cross Road, kompilační album z roku 1994 skupiny Bon Jovi
 Crossroad (album, Calvin Russell), 2000
 Crossroad (album, Masami Okui), 2002
 Crossroads (soundtrack)
 Crossroads (album, Eric Clapton), 1988
 Crossroads 2: Live in the Seventies, box set Erica Claptona, 1996
 Crossroads (album, Tracy Chapman), 1989
 Crossroads (album, mind.in.a.box), 2007
 Crossroads (album, Sylver), 2006
 Crossroads: 2010, album rappera Bizzy Bone

Skladby
 "Cross Road" (píseň), Mr. Children (1993)
 "Cross Road Blues", blues Roberta Johnsona z roku 1936, později dalšími muzikanty hraná jako "Crossroads" 
 "Crossroad" (píseň), Ayumi Hamasaki (2010)